Алекса́ндр Ива́нович О́сипов:
 Осипов, Александр Иванович (род. 1961) — советский велогонщик.
 Осипов, Александр Иванович — советский инженер, сотрудник ЦНИИМЭ, кандидат технических наук, лауреат Сталинской премии (1949).